Russisch voetbalelftal onder 17 (mannen)
Russisch voetbalelftal onder 17 (vrouwen)